

Patronyme 
 Famille de Forceville

Toponymes 
 Forceville-en-Vimeu est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.
 Forceville ou Forceville en Amienois est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France